Hastenrath steht für:
 Hastenrath (Eschweiler), Stadtteil von Eschweiler in der Städteregion Aachen
 Hastenrath (Gangelt), Ortsteil der Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen

Hastenrath ist der Familienname folgender Personen:
Lambert Hastenrath (1815–1882), deutscher Porträtmaler der Düsseldorfer Schule
Stefan Hastenrath (* 1934), deutscher Meteorologe